Le cabinet Müller () peut désigner ces gouvernements allemands :

le cabinet Müller I, au pouvoir en 1920 ; 
 le cabinet Müller II, au pouvoir entre 1928 et 1930.

le cabinet Müller I, au pouvoir entre 1999 et 2004 ; 
 le cabinet Müller II, au pouvoir entre 2004 et 2009 ; 
 le cabinet Müller III, au pouvoir entre 2009 et 2012.